Кетіна () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Кетіна () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Кетіна.
 Кетіна () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Кетіна () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративний центр комуни Кетіна.
 Кетіна () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Флорешть.